Arroyo del Tigre ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo del Tigre (Arroyo Solís Chico), Fluss in Uruguay
 Arroyo del Tigre (Arroyo Mansavillagra), Fluss in Uruguay
 Arroyo del Tigre (Río Cuareim), Fluss in Uruguay
 Arroyo del Tigre (Río Uruguay), Fluss in Uruguay